Бори́с Па́влов:
 Павлов, Борис Викторович (род. 1939) — советский и российский учёный-механик.
 Павлов, Борис Гаврилович (1904—1971) — советский инженер-механик, лауреат Сталинской премии.
 Павлов, Борис Дмитриевич (1940—2009) — российский историк кино, куратор, искусствовед.
 Павлов, Борис Николаевич (1936—2020) — русский советский писатель, журналист, эколог.
 Павлов, Борис Сергеевич (1936—2016) — математик.